Кореб () — древнегреческое имя:

Мифологические персонажи: 

 Кореб (сын Мигдона) — фригиец, защитник Трои.
 Кореб — герой Аргоса, убивший Пэну.

 Кореб Элидский — победитель первых Олимпийских игр в 776 до н. э.